Санта-Крус-ду-Сул:

 Санта-Крус-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Санта-Крус-ду-Сул — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.